News bezeichnet:
 allgemein Nachrichten, Neuigkeiten
 mehrere Fernseh-Nachrichtensendungen, siehe Newstime, Sat.1 News, RTL 2 News
 news.de, ein deutsches Nachrichtenportal
 News (Zeitschrift), ein österreichisches Wochenmagazin
 News (Zeitung), eine ehemalige schweizerische Gratiszeitung
 Usenet News, virtuelle Diskussions- und Nachrichtenforen
 einen Uniform Resource Identifier
 News Frankfurt, eine ehemalige Kompaktzeitung im Rhein-Main-Gebiet
 eine japanische Boygroup, NEWS (Band)

NEWS steht für:
 Network of European Worldshops, einen Zusammenschluss europäischer Weltläden
 Nederlandse Wereldwijde Studenten, eine niederländische Studentenorganisation

NeWS steht für:
 Network extensible Window System, eine ehemalige grafische Benutzeroberfläche, siehe NeWS

N.E.W.S steht für:
 N.E.W.S (Golden-Earring-Album), ein Musikalbum von Golden Earring aus dem Jahr 1984
 N.E.W.S (Prince-Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2003

Siehe auch:
 News Republic
 Neu, New, Novus – verwandte Wörter

Abkürzung